Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Colomba en l'honneur de saint Colomba :
 la cathédrale Saint-Colomba de Londonderry (historiquement « Derry ») au Royaume-Uni (en Irlande du Nord) ;
 la cathédrale Saint-Colomba d’Oban au Royaume-Uni (en Écosse) ;
 la  de Youngstown aux États-Unis (dans l’Ohio).

Voir aussi 
 La cathédrale Saint-Columbkille de Pembroke au Canada (en Ontario) est dédiée au même saint, sous son nom scots.
 Liste de cathédrales

Colomba
~